

Film
Treize à table – cortometraggio del 1907 prodotto dalla Pathé Frères
Treize à table – film del 1955 diretto da André Hunebelle
Treize à table – episodio del 1967 della serie tv Au théâtre ce soir

Teatro 
 Tredici a tavola (Treize à table) – opera teatrale di Marc-Gilbert Sauvajon del 1953